Jméno a příjmení Antonín Buček se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Buček (fotbalista) (* 1984) – český fotbalový brankář
 Antonín Buček (kněz) (1884–1914) – český římskokatolický kněz, katecheta
 Antonín Buček (ekolog) (1942–2018) – brněnský krajinný ekolog
 Antonín Buček (skladatel) – brněnský kytarista a skladatel